Шаясте, Кайс 
 Шаясте, Файсал